Серії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 45 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Серії на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Серії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна